Mount Ida (Arkansas), een plaats in Arkansas
 Mount Ida (West-Australië), spookdorp in West-Australië

Bergen
 Mount Ida (Antarctica)
 Mount Ida (Colorado)
 Mount Ida (Kreta)
 Mount Ida (Turkije)
 Mount Ida (Tasmanië)